Valeri, Valery o Valéry, puede referirse a:

Onomástica 

Valéry (nombre), nombre.Valéry (apellido), apellido.

Topónimo
Saint-Valery, commune en el departamento de Oise.
Saint-Valery-sur-Somme, commune en el departamento de Somme.
Saint-Valery-en-Caux, commune en el departamento de Sena Marítimo. 
Osmoy-Saint-Valery, commune en el departamento de Sena Marítimo.